Dickson Agyeman (1985-), un footballeur belge ;
 Freema Agyeman (1979-), une actrice britannique ;
 Hackman Owusu-Agyeman (1941-), une personnalité politique ghanéenne.